Het WTA-tennistoernooi van Indian Wells (officieel Pacific Life Open) van 2005 vond plaats van 9 tot en met 20 maart 2005 in de Amerikaanse plaats Indian Wells. Het was de zeventiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Indian Wells 2005. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 32 speelsters uit de top 50 deel.

Titelhoudster Justine Henin was haar titel niet komen verdedigen.

De ongeplaatste Kim Clijsters uit België won het toernooi. In de op zaterdag 19 maart gespeelde finale versloeg zij de als eerste geplaatste Amerikaanse Lindsay Davenport in drie sets. Clijsters wist voor de tweede keer het toernooi van Indian Wells op haar naam te schrijven. Het was haar 22e WTA-titel, de eerste van 2005.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
De als eerste geplaatste titelverdedigsters Virginia Ruano Pascual en Paola Suárez wonnen het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Nadja Petrova en Meghann Shaughnessy in twee sets, met een tiebreak in de eerste set. Het was hun 28e gezamenlijke titel. De Spaanse Ruano Pascual had daarnaast drie eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Suárez tien.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Indian Wells 2005
Indian Wells